Ел Пиниљо има више значења:

 Ел Пиниљо (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пиниљо (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику